

Михеєвка — селище, Дубровський район, Брянська область
 Михеєвка — селище, Міаський міський округ, Челябінська область
 Михеєвка — присілок, Сєверний район, Оренбурзька область